Barbu Știrbei (1799–1869) havasalföldi fejedelem
 Barbu Știrbey (1872–1946) román politikus, kormányfő